Кардона () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Едвін Кардона — колумбійський футболіст
 Марк Кардона — іспанський футболіст
 Міґель Кардона — американський педагог
 Фелікс Кардона Пуїг — венесуельський дослідник
 Хосе Кардона — гондураський футболіст
 Хосе Міро Кардона — 15-й прем'єр-міністр Куби
 Хосе Соліс Фольч де Кардона — віцекороль Нової Гранади

Іспанські прізвища